Galia (Griekenland)
 Gália (Brazilië)
 Galia (film), misdaadfilm uit 1966 onder regie van Georges Lautner
 Galiameloen